Agbayani ist der Familienname folgender Personen:
 Tetchie Agbayani (* 1961), philippinische Schauspielerin
 Victor Agbayani (* 1957), philippinischer Politiker